XXVI женский молодёжный чемпионат Европы по волейболу проходил в 2018 году с участием команд, составленных из игроков не старше 2000 года рождения. Матчи финального турнира сыграны с 1 по 9 сентября в двух городах Албании — Тиране и Дурресе. Победителем турнира стала сборная Италии.

Отборочные игры 
В отборочных играх участвовали 34 сборные. Семь победителей групп второго этапа завоевали путёвки в финальный турнир чемпионата, а команды, ставшие в группах вторыми, вместе со сборной Румынии, финишировавшей третьей с лучшими дополнительными показателями, вышли в заключительный этап квалификации, где разыграли ещё четыре путёвки в финальный турнир. Команда Албании на правах его организатора от процедуры квалификации была освобождена.

Жеребьёвка финального турнира состоялась 9 мая 2018 года в Тиране.

Первый этап

Второй этап

Третий этап

Финальный турнир

Арены 
 Дуррес: Dhimitrag Goga Sport Hall — группа I, плей-офф за 5—8-е места.
 Тирана: Olimpik Park — группа II, плей-офф за 1—4-е места.

Групповой этап

Группа I

Группа II

Плей-офф

За 5—8-е места

За 1—4-е места

1/2 финала

Матч за 3-е место

Финал

Символическая сборная и MVP

Итоговое положение 

|}

Сборные Италии и России гарантировали себе участие на чемпионате мира-2019 среди молодёжных команд.

Примечания

Ссылки 
 Турнир на сайте Европейской конфедерации волейбола

2018
2018 год в волейболе
Спорт в Албании в 2018 году
Сентябрь 2018 года
Международные спортивные соревнования в Албании